Jász-Nagykun-Szolnok se poate referi la:

 Județul Jász-Nagykun-Szolnok
 Comitatul Jász-Nagykun-Szolnok